Le tournoi du Maroc est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2015, classée en catégorie ATP 250, s'est disputée du 6 au .

Martin Kližan remporte le simple messieurs. En finale, il bat Daniel Gimeno-Traver, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rameez Junaid et Adil Shamasdin.

Faits marquants 
 L'Espagnol Guillermo García-López  mondial, tête de série 1 et tenant du titre est battu d'entrée de tournoi par le local Marocain Lamine Ouahab bénéficiant d'une wild card et qui est  mondial.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Maroc (WTA 2015)
 Tournoi de tennis du Maroc
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2015
Casablanca
Sport au Maroc en 2015
Tennis en avril 2015